«Учебный» — первый российский военный дирижабль, сконструированный, построенный и испытанный в воздухе русскими воздухоплавателями без помощи иностранных специалистов.

Построен в Учебном воздухоплавательном парке в 1908 г. по проекту капитана А. И. Шабского.

Описание 
Оболочка дирижабля была выполнена из двух змейковых аэростатов системы Парсеваля. К оболочке подвешивалась деревянная гондола, в которой находился двигатель, приводивший в движение два воздушных винта, расположенных по обе стороны гондолы, в передней её части.

История 
Дирижабль был сконструирован для подготовки будущей команды, конструируемого русского военного дирижабля «Кречет» . Первый полет состоялся 28 августа 1908 г. на Волковом поле. В дальнейшем «Учебный» был модернизирован (увеличены объём оболочки и мощность двигателя, заменены винты, перестроена гондола), однако к концу 1909 г. дирижабль демонтировали.

Источники информации

Ссылки 
 фотография дирижабля «Учебный» на сайте проекта «Энциклопедия Долгопрудного»;

Дирижабли Российской империи
Мягкие дирижабли